«Дми́тров» — российский футбольный клуб из города Дмитрова.

История 
Футбольный клуб «Дмитров» основан в 11 июня 1992 году в дополнение к представлявшему Дмитровский район и выступавшему в Профессиональной футбольной лиге клубу  (Останкино) с целью развития популяризации футбола среди детей и молодежи Дмитрова и Дмитровского района.

С 1997 года выступал в первенстве России среди КФК / ЛФЛ в зоне «Московская область» в группах «А» и «Б». В 2007 году был создан «Спортивный клуб „Дмитров“» с задачей выйти во второй дивизион, которая была успешно решена. В конце 2007 года для выступления в Профессиональной футбольной лиге был организован «Профессиональный футбольный клуб „Дмитров“».

В 2008 году получил профессиональную лицензию и был заявлен в зону «Запад» второго дивизиона. 20 апреля 2008 года клуб дебютировал во втором дивизионе первенства России в домашнем матче против «Зеленограда». Выступал в зоне «Запад» второго дивизиона в 2008—2009 годах. Главными тренерами были: в 2008 году — Андрей Афанасьев, в 2009 году — Максим Боков.

18 февраля 2010 года ФК «Дмитров» был исключён из ПФЛ. В 2010—2013 годах выступал в Первенстве России среди команд ЛФК, зона «Московская область», в группах «А» и «Б». В 2015 и 2016 годах в первой группе первенства Московской области играла команда «Дмитров», а затем остались только команды-участницы различных детско-юношеских соревнований.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Московской области
Спортивные клубы Дмитрова